Morata de Jalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morata de Jalón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Morata de Jalón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar